

Cinema 
La terra promessa – cortometraggio italiano del 1913 diretto da Baldassarre Negroni
Uno sceriffo per Weather Spring o La terra promessa (The New Frontier) – film statunitense del 1935 diretto da Carl Pierson

Letteratura 
La terra promessa o Notizie da nessun luogo (News from Nowhere) – romanzo del 1891 di William Morris
La terra promessa (Ziemia obiecana) – romanzo del 1897 di Władysław Reymont

Televisione 
La terra promessa (Sanctuary) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate
Terra promessa (disambigua)